Elaboration steht für:

 Elaboration (Pharmazie), das Zubereiten von Arzneien auf Vorrat in der Pharmazie und im Apothekerwesen
 Elaboration (Psychologie), die differenzierte Ausarbeitung von Wissen in der Psychologie
 Elaborierter Code, Sprachniveau (Soziolekt) gebildeter Schichten in der Soziolinguistik

Siehe auch: